Едрица (Эдрица) — озеро в Жижицкой волости Куньинского района Псковской области
 Едрица (Едрино) — озеро в Слепневской волости Куньинского района Псковской области